Zinkernagel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Zinkernagel (1878–1935), deutscher Literaturwissenschaftler
 Karl Friedrich Bernhard Zinkernagel (1758–1813), deutscher Hofrat und Archivar
 Rolf Zinkernagel (* 1944), Schweizer Mediziner, Immunologe und Nobelpreisträger
 Volker Zinkernagel (* 1938), deutscher Phytopathologe und Hochschullehrer